La saison 2015 de la Meistriliiga est la  de l'élite du football estonien. Les dix meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent chacun quatre fois, deux fois à domicile et deux fois à l'extérieur. En fin de saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par le champion de deuxième division, tandis que le  affronte le vice-champion de D2 en barrage de promotion-relégation.

C'est le Flora Tallinn qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec huit points d'avance sur le tenant du titre, le Levadia Tallinn et treize sur le Nõmme Kalju. Il s'agit du dixième titre de champion d'Estonie de l'histoire du club.

Participants 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Tallinn:Flora TallinnLevadia TallinnNõmme KaljuInfonet Tallinn</div>

Légende des couleurs

Compétition 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un. La défaite ne rapporte aucun point.
Critères de départage :
 Le moins de matchs annulés ou reportés ;
 Le nombre général de victoires ;
 Faces-à-faces ;
 Différence de buts dans les faces-à-faces ;
 Meilleure différence de buts générale ;
 Nombre général de buts marqués

Leader (journée par journée)

Lanterne rouge (journée par journée)

Matchs 

| align="left" valign="top" width="50%" | 
Deuxième phase

|}
|}

Barrage promotion / relégation 
À la fin de la saison, l'avant-dernier de Meistriliiga affrontera la deuxième meilleure équipe d'Esiliiga pour tenter de se maintenir.

|}

Statistiques

Évolution du classement

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Classement des buteurs

Classement des passeurs

Récompenses individuelles

Récompenses annuelles 
L'EJL choisit l'attaquant estonien du Levadia Tallinn, Ingemar Teever comme meilleur joueur de Meistriliiga 2015.

Récompenses mensuelles

Joueur du mois

Entraîneur du mois

Bilan de la saison

Références et liens

Références

Liens externes 
  Résultats complets et classement sur le site de RSSSF.com

Championnat d'Estonie de football
Football
Estonie